Герцог Франсуа-Аннибаль I д’Эстре (; ок. 1573 — 5 мая 1670, Париж) — французский военачальник и государственный деятель, маршал Франции.

Биография 
Второй сын Антуана IV д’Эстре, маркиза де Кёвра, и Франсуазы Бабу де Лабурдезьер, брат Габриели д’Эстре.

Граф де Нантёй-ле-Одуэн, первый барон и сенешаль Булонне.

Предназначался для духовной карьеры. В 1594 году был назначен Генрихом IV епископом Нуайона. После смерти старшего брата, убитого при осаде Лана, покинул духовное сословие. Патентом от 6 марта 1597 набрал пехотный полк, получивший название полка Иль-де-Франса. Выступил на осаду Амьена под именем маркиза де Кёвра, которое носил до производства в маршалы Франции. Распустил полк по окончании войны 6 мая 1598.

3 июля 1599 отец отказался в его пользу от должности генерального наместника губернаторства Иль-де-Франса. По утверждению секретаря Пинара, занял этот пост (что, очевидно, не соответствует действительности, так как король эту уступку, как кажется, не утвердил) и отдельно стал губернатором города и замка Лана. Служил в Савойе во время войны 1600 года.

Был близок к королеве-матери, которая отправила его в 1614 году на переговоры с герцогами Савойи и Мантуи, венецианцами и швейцарцами, а в 1615-м с недовольными принцами, противниками брака Людовика XIII с испанской инфантой. В 1621 году был послом в Риме.

3 марта 1622 произведен в лагерные маршалы, и в тот же день получил патент на формирование пехотного полка Кёвра, с которым служил в Шампанской армии герцога Неверского, противостоявшей попыткам вторжения во Францию германских протестантов Мансфельда.

В 1624 году направлен чрезвычайным послом в Швейцарию, в качестве генерал-лейтенанта войск Лиги, объединившей Францию, Венецию и Савойю, начал военные действия с целью вернуть Вальтеллину, оккупированную папскими и испанскими войсками, под контроль Граубюндена.

В ноябре атаковал перевал Штейг, в предыдущем году укрепленный эрцгерцогом Леопольдом, и овладел им. Затем захватил мост через Рейн и 25 ноября продвинулся в Вальтеллину, овладел несколькими крепостями и городом Тирано, который осадил 2 декабря и заставил сдаться 6-го (цитадель пала 11-го). Для удержания завоеваний приказал возвести крепость на границе области

17 января занял Бормио. 17 февраля разбил испанцев близ Кампо и заставил отступить в беспорядке. Оправившись, противник контратаковал и опрокинул французов, бежавших с поля боя. У маркиза осталось только три роты и несколько всадников, но он ударил по испанцам и их кавалерия, покинутая пехотой, начала отступать. На следующий день противник снял лагерь, после того, как сжег Кампо.

В начале октября испанцы внезапно атаковали французские укрепления в Сен-Жан де Черчино и Траоне, но маркиз вернул эти позиции 7 ноября, убив 120 человек.

Война закончилась Монсонским договором 5 марта 1626, вернувшим Вальтеллину Граубюндену. 10 октября в Сен-Жермен-ан-Ле Эстре был назначен маршалом Франции, на место маршала Орнано. Зарегистрирован в Коннетаблии 2 августа.

В 1629 году назначен командующим королевской армией в Лангедоке. Заставил герцога де Рогана снять осаду Корконна (9.05), через несколько дней с отрядом кавалерии обратил герцога в бегство, преследовал его до ворот Нима, где Роган укрылся. Католическая пехота сражалась с кальвинистами у Ковиссона с двух часов пополудни до ночи, которая развела бойцов. Герцог потерял пятьсот человек и два орудия, а также город Ковиссон, сдавшийся маршалу.

В 1630 был послом в Венеции, оттуда направился на защиту Мантуи, а после внезапного захвата города имперцами укрылся в замке Порто, но был вынужден капитулировать, так как не имел ни припасов, ни войск.

2 августа 1632 назначен командовать Германской армией после смерти маршала Эфья. Дважды отражал испанцев, пытавшихся пробиться к Триру, и захватил город после 13 дней осады.

14 мая 1633 был пожалован в рыцари орденов короля.

В 1636—1642 годах был чрезвычайным послом в Риме, пока окончательно не испортил отношений с папой Урбаном VIII и его родственниками, убившими его конюшего. Не торопясь возвращаться во Францию, поскольку кардинал Ришельё весьма неодобрительно относился к его деятельности в Риме, Эстре подговорил герцога Пармского начать войну с папой и семейством Барберини и сопровождал его в походе и при взятии Имолы, Фаэнцы и Форли. В этом «славном походе» они дошли до Римской Кампании, производя повсюду жестокие грабежи, а папа оказал маршалу большую честь, когда объявлял в своих посланиях, что «Annibal ad portas».

В 1643 году вернулся во Францию. Жалованной грамотой, данной в Париже в 1648 году, земля и сеньория Кёвр была возведена в ранг герцогства-пэрии под именем герцогства Эстре, но в качестве пэра маршал был принят в Парламенте только 15 декабря 1663.

Представлял коннетабля на коронации Людовика XIV 7 июня 1654.

29 сентября 1654 в Ла-Фере получил должности генерального наместника Иль-де-Франса и губернатора Суассона после отставки герцога де Монбазона. Уступил генеральное наместничество сыну.

Умер в Париже в 98 лет, заслужив репутацию человека жесткого, более подходящего для войны, чем для переговоров. Погребен в Суассоне в церкви фёйянов.

Тальман де Рео приводит серию анекдотов о маршале, начиная её с общей характеристики его морального облика:

Маршал д’Эстре — достойный брат своих шести сестер, ибо он всегда был человеком распутным и никогда не знал угрызений совести: говорят даже, что он переспал со всеми шестью.

Во время своего первого римского посольства маркиз де Кёвр внес немалый вклад в избрание папой Григория XV.

Он был посланником в Риме во времена Павла V и вызвал о себе множество толков, а когда Папа умер, немало способствовал своими происками и всякими недозволенными действиями избранию Григория XV. Новый Папа, когда Маркиз явился к нему, сказал: «Все это дело ваших рук, просите же у меня все, что вам угодно, не хотите ли кардинальскую шляпу? Вы получите её в тот же день, что и мой племянник». Маркиз, будучи старшим в роде, отказался её принять.

Он всегда играл без всякого удержу. Порою его прислуга выглядела великолепно, порою же его люди бывали даже разуты. Он всегда позволял себе быть грубияном, а стоило ему проиграть, как он был готов уложить на месте любого, да и по сю пору ему случается бить стекла. Говорят, будто однажды, проиграв сто тысяч ливров, Маркиз тут же велел загасить у себя в доме свечу и сильно разбранил своего дворецкого за то, что тот так небережлив; мол, свеча эта лишняя и он, Маркиз, ничуть не удивится, ежели его вконец разорят. Он большой тиран, и нет губернатора, который так чванился бы, как чванится он своим губернаторством в провинции Иль-де-Франс (…) Ему идут все подати, и он распоряжается всеми ссудами

Семья 
1-я жена 1) (1622): Мари де Бетюн (3.1602—2.1628), дочь Филиппа де Бетюна, графа де Сель, и Катрин Ле-Бутейе де Санлис

Дети:

 герцог Франсуа-Аннибаль II (ум. 30.01.1687). Жена (1647): Катрин де Лозьер-Темин (ум. 12.1684), дочь Шарля де Лозьера и Анн Абер де Монмор
 Жан, граф д’Эстре, маршал Франции, вице-адмирал Франции, вице-король Америки. Жена (1658): Мари-Маргерит Морен (ум. 15.05.1714), дочь Жака Морена, сеньора де Шатонёф, королевского секретаря, и Анн Ивлен
 Сезар (5.02.1628—18.12.1714), кардинал д’Эстре, епископ Лана, герцог и пэр Франции

2-я жена (4.1634): Анн Абер де Монмор (ум. 10.1661), дочь Жана Абера, сеньора де Монмора, чрезвычайного военного казначея, вдова Шарля де Темина, сеньора де Лозьера, сына Понса де Лозьер-Кардайяка, маркиза де Темина, маршала Франции

Дети:

 Луи (1.12.1635—1656), убит при снятии осады Валансьена
 Кристина (ум. 18.12.1658). Муж (3.09.1658, Париж): Франсуа-Мари де Лоррен (1624—1694), называемый Жюлем де Лорреном, граф де Лильбон, дамуазо де Коммерси, сеньор де Вильмарёй-ан-Бри

3-я жена (25.07.1663): Габриель де Лонгваль (ум. 11.02.1687), дочь Ашиля де Лонгваля, сеньора де Маникана, губернатора Кольмара и Ла-Фера, и Рене Леконт. Брак бездетный

Литература 
  — P. 600—601.
  — P. 470.
  — Coll. 597—599.
 Biographie universelle ancienne et moderne. T. XIII. — : Schneider et Lanhrand, 1855. — P. 123—124.
 Courcelle J.-B.-P., de. D’Estrées, pp. 2—3 // Histoire généalogique et héraldique des pairs de France. — T. V. — : Arthus Bertrand, 1825.
  — P. 469—473.
 La Roque L. de, Catalogue historique des généraux français. — : 1896. — P. 90—91.
 

Франсуа-Аннибаль
Маршалы Франции
01
Послы Франции в Ватикане
Послы Франции в Швейцарии